T100 steht für:
 Berliet T100, französischer Lkw
 Toyota T100, Pickup des japanischen Automobilherstellers Toyota
 Triumph Bonneville T100, ein Motorrad des englischen Herstellers Triumph Motorcycles

T-100 steht für:
 T-100 (Panzer), sowjetischer Panzerprototyp aus der Zwischenkriegszeit
 T-100 (Traktor), sowjetischer Kettentraktor aus dem Tscheljabinski Traktorny Sawod, häufig als Planierraupe eingesetzt

T100